Deepstaria är ett släkte av maneter. Deepstaria ingår i familjen Ulmaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skivmaneter
Deepstaria